Ла-Бар — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Ла-Бар — коммуна во Франции, департамент Юра

См. также 
 Ла-Бар-де-Мон — коммуна во Франции, департамент Вандея
 Ла-Бар-де-Семийи — коммуна во Франции, департамент Манш
 Ла-Бар-ан-Уш — коммуна во Франции, департамент Эр
 Дёй-ла-Бар — коммуна во Франции, департамент Валь-д’Уаз